Ива́н Пожида́ев:
 Пожидаев, Иван Ильич (1922—?) — депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.
 Пожидаев, Иван Семёнович (1918—2013) — советский легкоатлет.